FA Cup Finalen 1987 var finalen i FA Cup, som blev spiller den 16. maj 1987 på Wembley Stadium. De to deltagende hold var Coventry City og Tottenham Hotspur. Sidstnævnte var med i den tredje finale på kun syv sæsoner, og de havde vundet pokalturneringen i både 1981 og 1982 og var favoritter til at tage trofæet igen, mens det undertippede Coventry var med i deres første FA finale nogensinde. Hotspurs gik efter deres ottende sejr, hvilket ville være en rekord, og havde aldrig tabt en finalekamp i turneringen. I en medrivende kamp formåede Coventry at besejre Tottenham 3-2 forlænget spilletid.

Opsummering af kampen 

Efter kun 2 minutters sil scorede Clive Allen sit 49. mål i sæsonen, hvor han headede den fobi målmanden Steve Ogrizovic ved den nærmeste stolpe på et krys fra Chris Waddle. Efter blot endnu 7 minutter udlignede Sky Blues, da Dave Bennett, der havde spillet for Manchester City da de tabte finalen i 1981, scorede. Bennett fik bolden i feltet og kom rundt om målmanden, hvor han fik skudt den i nettet med venstre fod uden om Steve Hodge på linjen.

Londonklubben Hotspurs kom tilbage i front 5 minutter før pausen, hvor forsvarsspilleren Gary Mabbutt afværgede bolden forbi målmanden efter et kryds fra højre. Halvvejs gennem anden halvleg stod holdene atter lige; Bennett krydsede den ind over fra højre og angrebsspilleren Keith Houchen headede den ind på stor afstand i et mål, som er blevet stemt ind som et af de 10 bedste der nogensinde er scoret på Wembley. Houchen fik også BBC's Goal of the Season i 1987 for målet.

Indtil den ordinære spilletid udløb forblev holdene lige, og kampen gik ind i forlænget spilletid. 6 minutter inde scorede den uheldige Mabbutt et selvmål efter Lloyd McGrath skød bolden ind i midten fra højre og Mabbutt ramte den med knæet, så den kom over målmanden Ray Clemence. Et af Coventrys fanmagasiner har titlen Gary Mabbutt's Knee (Gary Mabbuts Knæ) også kendt om GMK.

Detaljer

Referencer 

Sport i 1987
1987